Matchbox kan syfta på:

 Matchbox (fönsterhanterare) – en fönsterhanterare i Linux

Geografi

Australien 
Matchbox Hole – ett vattenhål i delstaten Queensland.
Matchbox Creek – ett vattendrag i delstaten Northern Territory.

Musik 
Matchbox (sång) – sång av Carl Perkins från 1957
Matchbox (musikgrupp) – en brittisk rockabillygrupp
Matchbox Twenty – ett amerikanskt pop- och rockband

Varumärken 
Matchbox (varumärke) – ett brittiskt varumärke för leksaker